Warren hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas en Estados Unidos
Warren (Arkansas)Warren (Connecticut)
Warren (Illinois)Warren (Indiana)
Warren (Míchigan)Warren (Maine)
Warren (Massachusetts)Warren (Minnesota)
Warren (Nueva York)Warren (Nuevo Hampshire)
Warren (Ohio)Warren (Oregón)
Warren (Pensilvania)Warren (Rhode Island)
Warren (Texas)Warren (Vermont)

Personas
Warren Pleece, dibujante británico de cómics;
Warren Richards, yudoca australiano;
Warren Sapp
Warren Spector, diseñador de juegos de rol;
Warren Treadgold
Warren Ulloa, escritor costarricense;
Warren Ward
Warren Weaver, biólogo e informatólogo, padre de la teoría de la información;
Warren Weir
Warren William, actor teatral y cinematográfico;
Warren Womble
Warren Zevon, cantautor;
Warren Zide

Nombres masculinos